Железнодорожная станция Балдок () — железнодорожная станция в городе Балдок (графство Хартфордшир, регион Восточная Англия).  Расположена на Кембриджской линии, между станциями  и . Станция Балдок находится на расстоянии 58,86 км (36,56 мили) к северо-востоку от лондонского вокзала Кингс-Кросс. Станция, равно как и поезда, следующие через нее, обслуживается железнодорожным оператором Great Northern.

История 
Станция Балдок была открыта Железнодорожной компанией Ройстон — Хитчин 21 октября 1850 года, на тупиковой линии  — . В 1852 году, уже Железная дорога восточных графств, продлила линию на север, до соединения со своей основной линией из Лондона до станции  — тем самым образовалась нынешняя Кембриджская линия. Эта же Железная дорога восточных графств, взяв активы Компании Ройстон — Хитчин в лизинг, изначально осуществляла движение поездов по всей Кембриджской линии и далее в Лондон, однако в 1866 году, когда срок её лизинга истек , уступила право движения по Кембриджской линии железнодорожной компании Great Northern, которая окончательно приобрела линию в собственность в 1898 году.

В 1978 году линия от вокзала Кингс-Кросс до Ройстона была электрифицирована. По маршруту Лондон (Кингс-Кросс) — Ройстон стали ходить электропоезда типа Class 312. Однако тем самым временно прекратилось прямое железнодорожное сообщение Кембриджа с Лондоном через Балдок. Связано это было с реализацией схемы электрификации путей от вокзала Кингс-Кросс до пригородов Лондона. Согласно этой схеме, контактная подвеска была протянута только до Ройстона. Пассажиры Балдока, чтобы добраться до Кембриджа, вынуждены были в Ройстоне пересаживаться на челночный дизель-поезд  — Ройстон. Лишь 2 мая 1988 года  прямое сообщение Балдока с Кембриджем восстановилось.

Обслуживаемые направления и маршруты 

Через станции проходят и на ней, соответственно, останавливаются поезда оператора Great Northern, следующий по Кембриджской линии и далее по Магистрали Восточного Побережья. На маршрутах используются электропоезда типов Class 365 и Class 387. На станции Балдок останавливаются поезда двух маршрутов:

 Со всеми остановками между станциями ) и Лондон - Кингс-Кросс. Интенсивность движения — один поезд в час. Частота движения удваивается по рабочим дням в часы пик. Также в часы пик часть поездов из Лондона следует далее Кембриджа, до станций  или  (соответственно, в обратную сторону — из Кингс-Линна или Или).

 Ускоренные () поезда между Кембриджем и Лондоном (Кингс-Кросс), следующие без остановки от Кембриджа до станции , далее останавливающиеся на станциях Балдок, , ,  и . Интенсивность движения также раз в час. В часы пик часть ускоренных поездов следует, вместо Кембриджа, от/до Ройстона.

Перспективы 

По завершении реализации Программы развития Темзлинк (ожидается в мае 2018 года) через Балдок будет запущено два новых маршрута из Кембриджа, следующих южнее станций центра Лондона. Проект расписания будущих маршрутов был опубликован в сентябре 2016 года. Что же касается непосредственно Балдока, то проект предполагает следующее:

 2 скорых поезда в час от станции  до станции  через Балдок и далее через станции , , Лондон-Сент-Панкрас, Лондон-Лондон-Бридж, ,  и ;

 2 поезда в час до станции  (один со всеми остановками и один ускоренный ()) через , , , Лондон-Сент-Панкрас, Лондон-Лондон-Бридж и .

Thameslink and Great Northern также рассматривает возможность продления вышеназванных скорых поездов до новой станции .

Примечания

Ссылки 
 

Железнодорожные станции Великобритании